ICP può significare:

 Inductively Coupled Plasma
 Industria Cartaria Pieretti
 Insane Clown Posse, duo rapcore statunitense.
 Internet Cache Protocol
 Iterative Closest Point – sistema di fitting tridimensionale per riconoscimento di immagini 
 Intra Cluster Plasma
 Indicatore chiave di prestazione
 Idem con patate
 Informazione e Comunicazione in Pediatria (I.C.P. srl)
 Istituto Case Popolari, ente per l'edilizia popolare in Italia